Grrr peut désigner :
 Grrr, un court métrage français d’André Rigal (1952) ;
 Grrr, un label de disques indépendants français ;
 GRRR!, une triple compilation des Rolling Stones sortie en 2012.